

Organizzazioni 
 The Buffs – altro nome del Reggimento del Principe Giorgio di Danimarca, reggimento di fanteria britannico
 The Buffs – soprannome dato ai membri del Royal Antediluvian Order of Buffaloes, organizzazione di fratellanza britannica

Sport 
 Buffs – società calcistica hongkonghese
 Buffs – soprannome dato ai membri del Colorado Buffaloes, società sportiva statunitense

Pagine correlate 
 Buff